Свирки  — топоним:

Беларусь 
 Свирки — деревня, Парафьяновский сельсовет, Докшицкий район, Витебская область
 Свирки — хутор, Язненский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Свирки — деревня, Лынтупский сельсовет, Поставский район, Витебская область